karolin – dawna złota moneta bita w kilku państwach niemieckich i w Szwecji.

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 18, w tym 8 podstawowych
 Karolin - część miasta Olsztyn
 Karolin - część miasta Poznań, w delegaturze Poznań-Nowe Miasto
 Karolin - część miasta Warszawa,  w dzielnicy Bemowo
 Karolin – przysiółek wsi Piotrówek w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Jordanów Śląski 
 Karolin – część wsi Osięciny w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Osięciny
 Karolin - część wsi Stary Antonin w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Firlej
 Karolin – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Garbów 
 Karolin – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Zakrzew 
 Karolin – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Łęczna 
 Karolin – kolonia w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Sosnowica
 Karolin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Promna
 Karolin – osada w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Piaseczno 
 Karolin - część wsi Otrębusy w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Brwinów
 Karolin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń 
Karolin - część wsi Kramkowo w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Wizna
 Karolin – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby
 Karolin - przysiółek wsi Gębalówka w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Bakałarzewo
 Karolin – część wsi Gaj Mały w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Obrzycko

Miejscowości na Białorusi 
(biał. Каралін, ros. Каролин)
 Karolin – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie drohiczyńskim, w sielsowiecie Zakoziel 
 Karolin – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie janowskim, w sielsowiecie Mołodów 
 Karolin – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim, w sielsowiecie Wierzchowice
 Karolin – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Podłabienie
 Karolin – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Dubno 
 Karolin – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie zelwieńskim, w sielsowiecie Karolin
 Karolin – dawny majątek w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów.
 Karolin − przedmieście Pińska na Białorusi

Inne 
 Karolin – nieoficjalny przysiółek wsi Drzeżewo w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Główczyce
 Karolin − wieś na Litwie
 Karolin − dawna wieś na Ukrainie (Karlsdorf)
 karolin – fikcyjny radioaktywny minerał z powieści H.G. Wellsa i Stephena Baxtera (Statki czasu)
 Karolin – wieś w powiecie stryjskim do 1939 (wcześniej Karlsdorf)
 Karolin – planowana stacja drugiej linii metra w Warszawie w dzielnicy Bemowo

Zobacz też  
 Karalin
 Karalin
 Sonieczny